Футбольна ліга в сезоні 1985/86 — 87-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 22 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Ліверпуль», це вже 16-й трофей ліверпульців.

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Результати

Третій дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Посилання 
 rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга